Wahi ist der Familienname folgender Personen:
 Elye Wahi (* 2003), französisch-ivorischer Fußballspieler
 Sunayna Wahi (* 1990), surinamische Sprinterin

WAHI steht für:
 Internationaler Flughafen Yogyakarta (ICAO-Code)

Abkürzung